«Wu-Tang: Американская сага» () — американский драматический сериал, созданный RZA и Алексом Тсе, премьера которого состоялась 4 сентября 2019 года на Hulu. В сериале показана вымышленная история формирования «Wu-Tang Clan».

Сюжет
История разворачивается в Нью-Йорке в разгар эпидемии крэк-кокаина в начале 1990-х годов. Сериал рассказывает о молодом музыканте Бобби Диггзе (Эштон Сандерс), который живёт в гетто и приторговывает наркотиками. В поисках выхода он обращается к рэпу, чтобы проложить путь к славе, идя против своего старшего брата Дивайна (Джулиан Элайджа Мартинес), который предпочитает торговлю наркотиками как средство для улучшения жизни своей семьи. В итоге, Диггз объединяет дюжину молодых чернокожих парней, разрывающихся между музыкой и преступностью в легендарный «Wu-Tang Clan».

В ролях

Основные
Эштон Сандерс — Бобби Диггз/Prince Rakeem
Шамик Мур — Sha
Сиддик Сондерсон — Денис Коулз/D-Lover
Джулиан Элайджа Мартинес — Дивайн Диггз
Маркус Каллендер — Пауэр Грант
Эрика Александер — Линда Диггз
Золи Григгз — Шурри Диггз
Дэвид "Дэйв Ист" Брюстер — Method Man
Ти-Джей Атомс — Ason Unique
Джонелл Ксавьер Янг — Гари/Allah Justice

Остальные
Джоуи Бэдэсс — Rebel
Калеб Кастилле — Дэррил Хилл/Chino
Трейс Малачи — Бобби Диггз в детстве
Джайдон Уоллш — Дивайн Диггз в детстве
Винсент Пасторе — Толстый Ларри
Энтони Чисхольм — старик-шахматист
Хорхе Лендеборг-младший — Jah Son
Эбони Обсидиан — Ниа
Стивен Хендерсон — дядя Холлис
Натали Картер — мисс Глория
Буким Вудбайн — Джером
Джейми Гектор — Андре Ди Андре
Юстус Дэвид-Грэм — Рэнди Диггз
Сэмюэль МакКой-Джонсон — Darius Coles
Джейк Хоффман — Стив Рифкинд

Производство

Разработка
11 октября 2018 года было объявлено, что Hulu заказал сериал, состоящий из десяти эпизодов. Сериал был создан RZA и Алексом Тсе, которые написали сценарий и стали исполнительными продюсерами вместе с Брайаном Грейзером, Меррином Данги и Method Man. Консультантами сериала стали Ghostface Killah, Inspectah Deck, Masta Killa и GZA. Производственной компанией стала «Imagine Television».

Съёмки
Основные съёмки для сериала началась в феврале 2019 года в Нью-Йорке.

Эпизоды

Примечания

Ссылки

Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Оригинальные программы Hulu
Wu-Tang Clan